Oleșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oleșești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Oleșești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea